Талалай Леонід Миколайович (*11 листопада 1941, Савинці Савинського району Харківської області — †19 червня 2012, Київ, похований 6 липня 2012 на Байковому цвинтарі) — український поет, член Національної спілки письменників України (від 1967).
 Рейчел Талалай () — американський режисер та продюсер.

Див. також 
 Талалаєв